«До́воды рассу́дка» () — первая телепостановка каналом BBC романа «Доводы рассудка» британской романистки Джейн Остин.

Первая экранизация романа. Фильм считается утерянным.

В ролях 
 Дафна Слейтер — Энн Эллиот
 Пол Дэнман — капитан Фредерик Уэнтуорт
 Теа Холм — София Крофт
 Уильям Мервин — адмирал Крофт
 Фабия Дрейк — леди Расселл
 Джордж Кузон — сэр Уолтер Эллиот
 Дафна Андерсон — миссис Клей
 Дерек Бломфилд — Уильям Эллиот
 Джейн Харди — Элизабет Эллиот
 Клэр Остин — Мэри Масгроу
  — Чарльз Масгроу
 Уинсли Пити — мистер Масгроу
 Ольга Линдо — миссис Масгроу
 Джилл Диксон — Луиза Масгроу
 Диана Клэр — Генриетта Масгроу
 Агнес Лохлан — леди Далримпл
 Тимоти Уэст — Чарльз Хейтер

Ссылки 
 

Телесериалы Великобритании 1960-х годов
Программы телеканала Би-би-си
Экранизации произведений Джейн Остин
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1960 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1961 году
Телевизионные мини-сериалы 1960-х годов